Felipe Flores puede referirse a:

 Felipe Flores Chandía (1987-), futbolista chileno;
 Felipe Flores Quijada (1977-), exfutbolista chileno.